João Carlos Pinto Chaves (Realengo, 1 januari 1982) – alias João Carlos – is een voormalig Braziliaans voetballer.

Carrière 
João Carlos begon zijn carrière in zijn thuisland bij Club de Regatas Vasco da Gama. Later kwam hij uit voor CSKA Sofia uit Bulgarije en KSC Lokeren. Na lange onderhandelingen met Sporting Lokeren kondigt RC Genk op 10 juni 2008 op haar website aan dat Joao Carlos, KRC Genk én Lokeren tot een akkoord zijn gekomen voor de overgang van Carlos naar de Limburgse topclub. Op 29 januari 2011 werd bekend dat hij RC Genk verruilde voor het Russische Anzji Machatsjkala. Op 21 augustus 2013 tekende hij een tweejarig contract bij reeksgenoot Spartak Moskou.

Op 14 januari 2016 tekende hij opnieuw een contract bij Sporting Lokeren.

Clubstatistieken

Erelijst

Braziliaans voetballer